Алфандега-да-Фе:

 Алфандега-да-Фе — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса.
 Алфандега-да-Фе — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.